

Cinema 
 L'avvocato del diavolo (The Devil's Advocate) – film drammatico del 1997 diretto da Taylor Hackford

Letteratura 
 Tempo di amore, tempo di odio (The Devil's Advocate) – romanzo di Taylor Caldwell del 1952
 L'avvocato del diavolo (The Devil's Advocate) – romanzo di Morris West del 1959
 The Devil's Advocate – romanzo di Andrew Neiderman del 1990